«Коханець леді Чаттерлей» () — роман англійського письменника Девіда Герберта Лоуренса, що вийшов 1928 року.

Фільми — екранізації роману 
 «Коханець леді Чаттерлей» (, ) — французький фільм режисера Марка Аллегре;
 «Коханець леді Чаттерлей» (, ) — британський фільм реж. Жуста Жакена;
 «Коханець леді Чаттерлей» (, ) — британський телевізійний фільм реж. Джеда Меркуріо.

Під іншими назвами
 «Історія леді Чаттерлей» (, ) — італійський фільм реж. Лоренцо Онораті;
 «Леді Чаттерлей» (, 1993) — британський міні-серіал 4×55' реж. Кена Рассела;
 «Леді Чаттерлей» ( , ) — бельгійсько-французький фільм режисера Паскаля Феррана;
 «Молода леді Чаттерлей» (, ) — американський фільм реж. Алана Робертса;
 «Молода леді Чаттерлей 2» (, ) — американський фільм реж. Алана Робертса;